Sora Bulq es un personaje de la serie cinematográfica la Guerra de las Galaxias.

Caballero Jedi de la especie de los weequay. Estaba estacionado en el Templo de Coruscant cuando surgió la crisis de Geonosis, por esto Mace Windu le ordenó salir de inmediato junto con otros doscientos Jedi a rescatar a Obi-Wan Kenobi y anular las fuerzas separatistas de la Confederación de Sistemas Independientes.

Una vez iniciadas las Guerras Clon se separó de la Orden Jedi y se unió a las fuerzas del Conde Dooku. Trabajando como Jedi traidor y usuario del lado oscuro guio a los separatistas a varias victorias y asesinó al General Oppo Rancisis.

Personajes Jedi de Star Wars